Gabriel Péri – giornalista e membro della Resistenza francese
 Gabriel Péri – stazione della metropolitana di Parigi